"La Danza" es una canción cómica compuesta por Gioachino Rossini en 1835, con tiempo de Tarantella napoletana, es la octava canción de la colección "Les soirées musicales" (1830–1835). La letra fue escrita por el Conde Carlo Pepoli (it), libretista de la ópera de Vincenzo Bellini,  I puritani. "La Danza" es una pieza vocal de cámara, en vez de hacerlo parte de un trabajo mayor.

Franz Liszt la transcribió para piano; Frédéric Chopin la uso la canción como inspiración para su Tarantela (chopin) y a Ottorino Respighi tomándola para su colección La boutique fantasque. "La Danza" es vagamente la fuente original de la popular tarantela de bodas "C'è la luna mezzo mare" y sus versiones posteriores "Oh! Ma-Ma!" and "Lazy Mary".

Letra

Interpretaciones 

Esta pieza ha sido interpretada por varios tenores, sopranos, barítonos y bajos, como también ha servido de base para obras posteriores. Entre los intérpretes están:
 Enrico Caruso, interpretando la pieza en 1912
 Luciano Pavarotti, cantándola en 1988, con el conductor James Levine en el piano.
 Andrea Bocelli, en el 2000, en un concierto cerca de la Estatua de la Libertad. Y con Lang Lang, en el Teatro del Silenzio di Lajatico, en Pisa en el 2011.
 Juan Diego Flórez, en conjunto de la soprano Vivica Genaux y el bajo Nicola Ulivieri, en el Teatro Lírico de Milano.
 Ramón Vargas
 Cecilia Bartoli en conjunto con el director de orquesta Myung-Whun Chung.
 Gianluca Ginoble, del grupo italiano Il Volo, interpretaba en solitario esta pieza en la gira de 2017 "Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors"
 Los Tres Tenores: Plácido Domingo, José Carrera y Luciano Pavarotti cantaron magistralmente esta bella canción.

Referencias

Enlaces externos 
 Luciano Pavarotti - La Danza: Tarantella Napolitana
 "La Danza" interpretada por Flórez, Genaux, y Ulivieri
 "La Danza" Bocelli y Lang Lang
 "La Danza" - Tarantella Napolitana versión Instrumental
 Gianluca Ginoble: "La Danza". Moscú 18-6-2017. Vídeo de Tatiana Belova 

Composiciones de 1835
Composiciones de Gioacchino Rossini